Мадагаскарски мунгоси (лат. -{Eupleridae}-), знани и као мадагаскарске звијери, су ендемска породица мачколики звијери из натпородице Herpestoidea, која је настањена на острву Мадагаскар. Стручни назив за чланове ове породице сисара је еуплериди.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од:
 типског рода Eupleres
 и таксономски наставка -idae.

Систематика

Класификација 
Класификација породице Eupleridae:

[† - ознака за изумрли таксон]
 Породица: Eupleridae (мадагаскарски мунгоси)
 Потпородицa: Euplerinae <---[парафилетска потпородица]
 Род: Cryptoprocta
 Cryptoprocta ferox (фоса)
 †Cryptoprocta spelea (дивовска фоса)
 Род: Eupleres (фаланук)
 Eupleres goudotii (источни фаланук)
 Eupleres major (западни фаланук)
 Род: Fossa
 Fossa fossana (фаналока)
 Потпородицa: Galidiinae
 Род: Galidia
 Galidia elegans (прстенорепа вонсира)
 Род: Galidictis
 Galidictis fasciata (широкопруги мунгос)
 Galidictis grandidieri (грандидијеов мунгос)
 Род: Mungotictis
 Mungotictis decemlineata (танкопруги мунгос)
 Род: Salanoia
 Salanoia concolor (смеђорепи мунгос)
 Salanoia durrelli (Дурелова вонсира)

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Eupleridae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Herpestoidea

Референце

Спољашње везе